Volkshalle steht für:

Hallen:
 die Jahrhunderthalle (Breslau)
 eine Halle im Wiener Rathaus
 eine von 1926 bis 1973 bestehende Halle am heutigen Standort des Montforthauses Feldkirch

sowie für:
 Zeitschriften mit dem Titel Volkshalle bzw. Deutsche Volkshalle

Siehe auch:
 Halle des Volkes